A 2013-as WTCC orosz nagydíj volt a 2013-as túraautó-világbajnokság hatodik fordulója. 2013. június 9-én rendezték meg a Moscow Raceway-en, Oroszországban.

Időmérő 

 Y - Yokohama bajnokság

Első futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Második futam 

 Y - Yokohama bajnokság

Külső hivatkozások 
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények

Orosz
Autóversenyzés Oroszországban